RTP peut renvoyer à:
 Radio-télévision du Portugal, le groupe public de radiotélévision portugais ;
 Real-time Transport Protocol, un protocole informatique de transport pour la diffusion en temps réel (simulé) sur réseaux et Internet ;
 Régie des transports poitevins, une société de transport en commun ;
 Phosphate de rubidium titanyl, un cristal utilisé dans les applications d'optique non linéaire telle que l'oscillateur paramétrique optique ;
 Réseau thématique pluridisciplinaire, dans le cadre du CNRS ;
 Récepteur tyrosine phosphatase, un type récepteurs membranaires à activité enzymatique ;
 Run Time Package, banque de ressources indispensables pour RPG Maker ;
 Ride The Planets, une société de production de vidéos de sports extrêmes ;
 Éditions RTP, ou éditions Ran Tan Plan, éditeur de bandes dessinées ;
 Ran Tan Plan, une ancienne revue autour des bandes dessinées ;
  régiment du train parachutiste, régiment français spécialisé dans la livraison par air de matériels de l'Armée de terre ;
 RTP Bolivie (), une chaîne de télévision publique bolivienne.

Abréviation